Абана может означать:

Места 
 Абана — город и район в иле Кастамону, Турция.
  — населённый пункт в Квебеке, Канада.
 Абана, или Абано, село в Казбегском муниципалитете, Грузия.

Люди 
  — чадский футболист.
  — политик, депутат парламента Соломоновых Островов.

См. также